Хоккейный турнир, в рамках Международной недели зимних видов спорта, прошёл с 28 января по 3 февраля 1924 года во французском городе Шамони. Год спустя соревнования получили ранг первых зимних Олимпийских игр. Матчи впервые проходили по новым правилам — три периода по 20 минут. Команды Канады и США снова подтвердили своё лидирующее положение, разгромив всех европейских конкурентов.

В 16 играх турнира было заброшено 277 шайб, более 17 голов за матч — этот рекорд не побит до сих пор. Сборная Канады, представленная клубом «Торонто Гранитес», установила ещё один рекорд, забросив в 5 играх 110 шайб. Самый крупный счёт был зафиксирован в их встрече со сборной Швейцарии 33:0, в которой уже в первом периоде хоккеисты «Гранитес» забили 18 голов. В финале канадцы переиграли главных соперников, сборную США 6:1. Нападающий чемпионов Гарри Уотсон, забросил в пяти играх 37 шайб, по другим данным 36 шайб
В этом турнире впервые приняла участие сборная Великобритании.

Арены

Регламент турнира 
Турнир проходил по следующей системе: сначала в группах, состоящих из четырёх команд, были определены по две сильнейшие сборные, которые на втором этапе по круговой системе с учётом результатов личных встреч в предварительном раунде разыграли между собой медали.

Медалисты

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+1).

Группа B 

Время местное (UTC+1).

Финальный раунд 
 На этом этапе учитывались результаты личных встреч на предварительном раунде.

Время местное (UTC+1).

По материалам форума хоккейных статистиков

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Олимпийский пьедестал

Пьедестал ЧМ-1924

Бомбардиры 
 По другим источникам Харри Уотсон забросил 36 шайб, а не 37, так как авторство 8-го гола в матче Канада — Чехословакия не установлено.

Примечание: М — Место в рейтинге; И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время

По материалам форума хоккейных статистиков

Примечания

Ссылки 
 
 

Олимпиада
Хоккей с шайбой на зимних Олимпийских играх 1924
Чемпионаты мира в 1924 году